Le  Championnat d'Amérique du Nord de volley-ball masculin des moins de 19 ans s'est déroulé du  au  à Tulsa, États-Unis. Il a mis aux prises les huit meilleures équipes continentales.

Équipes présentes

Compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase de classement

Places 5 et 6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : Torey de Falco 
Meilleur marqueur : Miguel Gutierrez 
Meilleur attaquant : Torey de Falco 
Meilleur contreur : Javier Concepción 
Meilleur serveur : Joshua Tuaniga 
Meilleur passeur : Micah Ma'a 
Meilleur défenseur : Lionnis Salazar 
Meilleur réceptionneur : Jordan Ewert 
Meilleur libero : Miguel castillo

Liens internes

Liens externes

2014
Événement sportif international aux États-Unis
Compétition de volley-ball aux États-Unis
Sport aux États-Unis en juillet 2014
Volley-ball en 2014